It girl - termo utilizado para se referir a mulheres, geralmente muito jovens, que, mesmo sem querer, criam tendências
The It Girl - série de livros criada por Cecily von Ziegesar
It Girl (canção de Jason Derulo)
It Girl (canção de Pharrell Williams)